Сент-Ипполи́т (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Окситания. Департамент — Аверон. Входит в состав кантона Антрейг-сюр-Трюйер. Округ коммуны — Родез.

Код INSEE коммуны — 12226.

Коммуна расположена приблизительно в 470 км к югу от Парижа, в 155 км северо-восточнее Тулузы, в 45 км к северу от Родеза.

Население

Экономика 
В 2007 году среди 257 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 170 были экономически активными, 87 — неактивными (показатель активности — 66,1 %, в 1999 году было 58,7 %). Из 170 активных работали 149 человек (82 мужчины и 67 женщин), безработных было 21 (11 мужчин и 10 женщин). Среди 87 неактивных 15 человек были учениками или студентами, 49 — пенсионерами, 23 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Аверон